Lacon (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten
 Lacon (geslacht), een geslacht van kniptorren